Mori se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tamezo Mori
 Antonio Mori
 Scott A. Mori
 Tamezo Mori ichthyologist 
 Tamezo Mori botanist